WWE steht für:

 WWE, World Wrestling Entertainment
 WWE ’13, eine Wrestling-Sportsimulation
 WWE Slam City, Serie
 WWE Tribute to the Troops, Serie

 Powiat Węgrowski in Polen als Kfz-Kennzeichen

Wwe. steht für:

 Witwe

Abkürzung